„Силна жена До Бонг-сун“ (; ) е южнокорейски сериал, който се излъчва от 24 февруари до 15 април 2017 г. по JTBC.

Актьори 
 Пак Бо-йонг – До Бонг-сун
 Пак Хюнг-сик – Ан Мин-хюк
 Джи Су – Ин Гук-ду

Източници

Външни препратки 
 

Южнокорейски сериали
Драматични сериали
Комедийни сериали
Криминални сериали
Сериали на Джей Ти Би Си